Lisa steht für:
 Lisa (Vorname), weiblicher Vorname
 Lisa (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov (Rumänien)
 Lisa (Fluss), ein Fluss in Österreich
 Lisa (Olt), Dorf im Kreis Olt (Rumänien)
 Lisa (* 1997), thailändische Musikerin, siehe Lalisa Manobal
 Lisa (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman (Rumänien)
 Lisa (Zeitschrift), eine deutsche Frauenzeitschrift
 Lisa, ein westafrikanischer Himmelsgott, siehe Afrikanische Kosmogonie#Mawu-Lisa

sowie
 Apple Lisa, ein Vorläufer des Apple Macintosh-Computers
 Lisa OS, Betriebssystem von Apple
 den Künstlernamen der Sängerin Lisa Wohlgemuth (* 1992)
 Fall Lisa, ein bekannter Fall von Falschmeldung
 Linux Mint 12 Lisa, Codename der Version 12 von Linux Mint

Lisa ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Lisa (1772–1820), spanischer Pelzhändler in den USA

LISA steht als Abkürzung für:
 Laser Interferometer Space Antenna, ein Gravitationswellendetektor im Weltall
 Liaison Interne Satellite Aérogare, eine Verbindungsbahn innerhalb des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle
 Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA, ein System zur Bestandsdokumentation
 Life Science Austria, Programm zur Unterstützung der österreichischen Life Science Szene
 Linke Sozialistische Arbeitsgemeinschaft der Frauen, innerhalb der Partei Die Linke, siehe Feministische Frauenarbeitsgemeinschaft LISA
 Linz International School Auhof, eine Schule in Österreich
 eine Software zur Planung von Lichtsignalanlagen, siehe LISA+
 
 Lisp-based Intelligent Software Agents, ein Softwaretool zur Erstellung von Expertensystemen.
 Local indicators of spatial association, lokale Indikatoren räumlicher Zusammenhänge in der räumlichen Statistik
 Localization Industry Standards Association, Normeninstitut für Lokalisierung und Internationalisierung

LiSA steht für:
 Linke SchülerInnen Aktion, Zusammenschluss politisch links orientierter Schüler in Deutschland
 LiSA (Sängerin) (* 1987), japanische Sängerin

Siehe auch:
 Die arme Lisa
 Tropischer Wirbelsturm Lisa
 LISA Pathfinder
 Liza
 Lise
 Lysá
 Lissa

Abkürzung